Dacia peut désigner :

Entreprises 

 Dacia, constructeur automobile roumain, filiale du groupe français Renault.
 Dacia films, société française de production de longs métrages.

Titre 

 Dacia, une revue roumaine spécialisée en archéologie.

Divers 
 FC Dacia Chișinău, un club moldave de football.
 .
 Le Grand Duché de Dacia est un des premiers pays envahis par Tanya la malfaisante dans l'univers de Saga of Tanya The Evil.